Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Degler − polski literaturoznawca, historyk literatury polskiej, historyk teatru
 Waleriusz Arkadiusz Degler − polski żołnierz podziemia